Çorum ou Chorum é uma província () do centro-norte da Turquia  com  de superfície e  habitantes (2009). Uma parte da província está integrada na região (bölge) do Mar Negro (Karadeniz Bölgesi) e outra
parte na Região da Anatólia Central (İç Anadolu Bölgesi).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Mar Negro